Dominikovic ist der Name von:

 Daniella Dominikovic, verheiratet Daniella Jeflea (* 1987), australische Tennisspielerin
 Davor Dominiković (* 1978), kroatischer Handballspieler und -trainer
 Evie Dominikovic (* 1980), australische Tennisspielerin